Аулие-Ата — название города Тараз до 1936 года.

 Аулие-Ата (аэропорт) — международный аэропорт города Тараза.
 Аулие-Ата (мечеть) — мечеть в Таразе.
 Мавзолей Аулие-Ата — иное название мавзолея Карахана в Таразе.